Меле́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Комбофонтен. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70337.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 290 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км севернее Безансона, в 27 км к северо-западу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 61 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 38 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 29 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 76,3 %, в 1999 году было 59,6 %). Из 29 активных жителей работали 27 человек (13 мужчин и 14 женщин), безработными было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 9 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 5 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона